Cory Murphy (né le  à Kanata, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons avec les Raiders de l'Université Colgate, il se joint à un club finlandais évoluant dans la SM-liiga. Il joua aussi en Suisse avec le club de Fribourg-Gottéron avant de retourner en Finlande pour une autre saison.

Par la suite, il signa un contrat avec les Panthers de la Floride avant la saison 2007-2008. Il y joua qu'une saison et demie avant de passer aux mains de l'autre formation de la Floride, le Lightning de Tampa Bay.

À l'été 2009, il signe un contrat en tant qu'agent libre avec les Devils du New Jersey.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998 ||Raiders de Colgate ||NCAA ||35 ||8 ||19 ||27 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Raiders de Colgate ||NCAA ||34 ||3 ||23 ||26 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Raiders de Colgate ||NCAA ||35 ||10 ||19 ||29 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Raiders de Colgate ||NCAA ||34 ||7 ||22 ||29 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Blues d'Espoo ||SM-liiga ||46 ||9 ||15 ||24 ||38 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2002-2003 ||Blues d'Espoo ||SM-liiga ||45 ||11 ||4 ||15 ||49 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2003-2004 ||Ilves de Tampere ||SM-liiga ||56 ||18 ||26 ||44 ||22 ||7 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2004-2005 ||Ilves de Tampere ||SM-liiga ||56 ||12 ||23 ||35 ||36 ||7 ||1 ||3 ||4 ||18
|-
|2005-2006 ||Fribourg-Gottéron ||LNA ||44 ||13 ||22 ||35 ||52 ||8 ||2 ||5 ||7 ||6
|-
|2006-2007 ||HIFK ||SM-liiga ||45 ||13 ||37 ||50 ||46 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2007-2008 ||Panthers de la Floride ||LNH ||47 || 2||15 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Americans de Rochester ||LAH ||5 ||2 ||4 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Panthers de la Floride ||LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||25 ||5 ||10 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Devils de Lowell ||LAH ||64 ||6 ||38 ||44 ||30 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||Devils du New Jersey ||LNH ||12 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||ZSC Lions ||LNA || 49|| 10|| 25|| 35|| 30|| 5|| 0|| 3|| 3||0
|- 
| 2011-2012 ||ZSC Lions ||LNA || 24|| 3|| 7|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013|| Dinamo Minsk || KHL || 52|| 5|| 26|| 31|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 53|| 13|| 21|| 34|| 24|| 12|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL || 55 || 9 || 30 || 39 || 18 || 18 || 0 || 9 || 9 || 4
|-
| 2015-2016 || Växjö Lakers HC || SHL || 52 || 3 || 22 || 25 || 45 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Växjö Lakers HC || SHL || 48 || 3 || 16 || 19 || 28 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || Karlskrona HK || SHL || 51 || 1 || 14 || 15 || 32 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4

|  91  ||  9  ||  27  ||  36  ||  38  ||  -  ||  -  ||  -  ||  -  ||  -

Internationales 

|2007||||Championnat du monde ||9||1||6||7||8|| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
SM-liiga
2007 : remporte le Kultainen kypärä.
2007 : remporte le trophée Pekka-Rautakallio.

Transactions en carrière 
 : signe un contrat comme agent libre avec les Panthers de la Floride.
 : réclamé au ballotage par le Lightning de Tampa Bay des Panthers de la Floride.

Notes et références 

Naissance en février 1978
Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Espoo Blues
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HIFK
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du ZSC Lions
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Karlskrona HK
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen